Г'ю Фальконер — видатний шотландський ботанік, професор ботаніки, геолог, палеонтолог, палеоантрополог, доктор медичних наук
 Дуглас Скотт Фальконер — британський генетик і натураліст
шотландські прізвища